Двірець, Дворець — річка в Україні у Брусилівському районі Житомирської області. Права притока річки Водотий (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річкипри близно 8,71 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 6,88  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,27 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-західній стороні від села Соловіївка. Тече переважно на північний захід через село Водотиї і впадає у річку Водотий, праву притоку річки Здвижу.

Цікаві факти 
 У XX столітті на річці у пригирловій частині існували водокачка да декілька газових свердловин.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 165 (Дворець)

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Брусилівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці